Bellottia är ett släkte av fiskar. Bellottia ingår i familjen Bythitidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormfiskartade fiskar
Bellottia